Il Pervenstvo Futbol'noj Nacional'noj Ligi (in russo: Первенство Футбольной Национальной Лиги, it. campionato della lega calcistica nazionale, noto fino al 2011 come Pervyj divizion), abbreviato in PFN Ligi, è il campionato di calcio organizzato dalla Futbol'noj Nacional'noj Ligi, la seconda divisione professionistica del campionato russo di calcio. Al torneo partecipano 22 squadre.

Formula 
Al torneo partecipano venti compagini. Dalla stagione 2015-2016 le prime due classificate vengono promosse in Prem'er-Liga, mentre le ultime cinque retrocedono in Pervenstvo Professional'noj Futbol'noj Ligi. La terza e la quarta classificata spareggiano con la tredicesima e la quattordicesima classificata in Prem'er-Liga per due altri posti in massima serie. Le squadre riserve dei club di massima divisione non possono essere promossi in massima serie.

Storia 
Nelle prime due stagioni dopo il crollo del sistema calcistico sovietico, nel 1992, il campionato cadetto russo continuò la tradizione della vecchia terza serie sovietica, formata da più di cinquanta squadre divise in tre gironi. Fu nel 1994 che il campionato fu riorganizzato, con l'istituzione di una seconda categoria a girone unico, a cui furono iscritte 22 società.

Inizialmente il campionato si chiamò Pervaja liga, in continuità con il nome storico della seconda serie del calcio sovietico. Nel 1998 assunse il nome di Pervyj divizion.

Il numero di squadre rimase fermo a 22 fino al 2008, quando si scese a venti squadre.

L'odierna struttura organizzativa risale al 2011, quando le società della categoria decisero di riunirsi in una propria lega esclusiva: già dal 2001 le squadre erano divise dalle consorelle della massima serie e dieci anni dopo deliberarono di liberarsi a loro volta del vincolo con i club della categoria inferiore. I punti di riferimento furono il modello inglese ed italiano: al primo ci si ispirò per il nuovo nome del campionato, al secondo per creare una lega cadetta indipendente dalla terza serie.

A seguito di rinunce di varie squadre, il numero di squadre è passato da 20 a 17 nella stagione 2012-2013, per poi passare a 18 squadre nella stagione 2014-2015. Nella stagione 2015-2016 si è tornati a 20 squadre.

Partecipanti stagione 2021-2022 
Stagione 2021-22.

Albo d'oro

Vittorie per squadra

Note

Voci correlate 
 Campionato russo di calcio
 Prem'er-Liga
 Pervenstvo Professional'noj Futbol'noj Ligi

Collegamenti esterni